La Coppa d'Ungheria 2012-2013 (in ungherese Magyar Kupa) è stata la 73ª edizione del torneo. Il Debrecen, detentore del trofeo, ha vinto la coppa per la sesta volta.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 agosto 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 agosto 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 agosto 2012

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 settembre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 settembre 2012

Terzo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 ottobre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 ottobre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 ottobre 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 novembre 2012

Ottavi di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 / 28 novembre 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 / 9 febbraio 2013

Quarti di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 / 6 febbraio 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 / 27 febbraio 2013

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 aprile / 6 maggio 2013

Finale

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Edizioni della Magyar Kupa